Lowrider (auto), een verlaagde auto
Lowrider (fiets), een verlaagde fiets 
Lowrider, een bagagehouder op een toerfiets.
Lowrider, een cocktail van Tequila (wit) en Sambuca en weinig Tabasco.
Lowrider, een type cannabisplant, die ongeacht het aantal zonuren direct bloeit en nauwelijks groeit.